

Geografia 
 Dinçer – quartiere nel comune metropolitano di Manisa

Persone 
 Altan Dinçer – cestista e allenatore di pallacanestro turco
 Mehmet Dinçer – ex calciatore turco, centrocampista